Vilde kan syfta på:

Politisk vilde – ett begrepp i Sverige sedan 1895
Ädel vilde – en stereotyp uppfattning om naturfolk utanför civilisationen

Som personnamn
 Eduard Vilde, estnisk författare
 Vilde Bjerke, norsk artist
 Vilde Frang, norsk musiker
 Johan Vilde, fiktiv person, huvudfigur i ett antal seriealbum och ungdomsromaner av Janne Lundström